Sommer har flere betydninger:

 Sommer – den del af året, hvor den nordlige (henholdsvis den sydlige) halvkugle vender i retning mod solen
 Sommer (nordisk mytologi) – en af aserne i nordisk mytologi
 Sommer (roman) – roman fra 1999, skrevet af Benn Q. Holm
 Sommer (tv-serie) – tv-serie på DR fra 2008
 Sommer (film) – russisk spillefilm fra 2018 af Kirill Serebrennikov
 Sommer, Peter – dansk sanger og sangskriver
 Sommer, Viggo – dansk musiker og komiker, ⅓ af De Nattergale

Se også
 Blå Sommer – årlig spejderlejr for Det Danske Spejderkorps
 Den korte sommer – en dansk film fra 1976
 Farlig sommer – en dansk film fra 1969
 Sommer-OL – en international multi-sportsbegivenhed som afholdes hvert fjerde år
 Sommer i Tyrol – en dansk film fra 1964
 Sommerblomst – en broget skare af blomster
 Sommerfugl – et flyvende insekt i ordenen Lepidoptera
 Sommerglæder – en dansk film fra 1940
 Sommerhus – en feriebolig
 Sommertid – en ændring af den normale tid, som effektueres ved at stille urene en time frem i sommerperioden